In 2017 werd de 23ste editie van het Campeonato Paraense Segunda Divisão gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pará. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 15 oktober tot 30 november. Bragantino werd kampioen.

Eerste fase

Groep A1

Groep A2

Groep A3

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. 

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraense
Braziliaans competitievoetbal 2017